gegevens in alfabetische volgorde brengen: alfabetiseren
 Alfabetisering (leren lezen) en schrijven; geletterdheid bevorderen binnen een bevolkingsgroep, analfabetisme bestrijden